Het wereldkampioenschap superbike van Imola 2009 was de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2009. De races werden verreden op 27 september 2009 op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari nabij Imola, Italië.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2009
Imola